

Persone 
 Célia Barrot – nuotatrice francese specializzata in acque libere
 Jacques Barrot – politico francese
 Odilon Barrot – politico francese

Altro 
 Governo Barrot I – governo francese della prima metà del XIX secolo
 Governo Barrot II – governo francese della prima metà del XIX secolo